Park im Grünen ist die Sammelbezeichnung für vier Erholungsparks in der Schweiz, die von Stiftungen betrieben werden. Finanziert und unterhalten werden diese durch das Migros-Kulturprozent, dem Kulturförderungsprogramm des Schweizer Detailhandelsunternehmens Migros. Die Aufgabe der Stiftungen ist es, die ihnen anvertrauten Naherholungsgebiete zu erhalten und der Allgemeinheit für die Freizeitgestaltung zugänglich zu machen. Auch sind sie dafür zuständig, dass die Parks als Kultur- und Begegnungszentrum genutzt werden können. Die Idee dazu geht auf Migros-Gründer Duttweiler zurück.

Parkanlagen 
Der älteste dieser Anlagen ist der Park im Grüene in Rüschlikon südlich von Zürich. Er entstand in den sechs Kriegsjahren nach Plänen und Ideen Herrmann Gattikers als Gottlieb Duttweiler und dessen Ehefrau Adele Duttweiler-Bertschi ihr Anwesen zu einem Park umgestalten liessen und dann dem Migros-Genossenschafts-Bund schenkten. Zuerst stand er nur den Genossenschaftern offen, ab 1947 dann der gesamten Öffentlichkeit. Zuständig ist die vom Ehepaar Duttweiler gegründete Stiftung «Im Grüene». Diese ist zugleich auch Trägerin der 1963 eröffneten Denkfabrik Gottlieb Duttweiler Institut.

Die zweitälteste Parkanlage ist der Parc Pré Vert du Signal de Bougy. Dieser befindet sich auf dem Berg Signal de Bougy oberhalb des Genfersees, auf dem Gebiet der Gemeinde Bougy-Villars im Kanton Waadt. 1970 gründete der damalige Migros-Generaldirektor Pierre Arnold die Fondation Pré Vert du Signal de Bougy. Die Eröffnung des Parks war 1971.

In Münchenstein bei Basel steht der «Park im Grünen». Die 1978 gegründete Stiftung «Im Grünen» gestaltete die Anlage in der Brüglinger Ebene, die zwei Jahre später im Rahmen der Gartenbau-Ausstellung Grün 80 eröffnet wurde. Der Name der Ausstellung hat sich als Bezeichnung für den Park gehalten.

Zuletzt kam der «Park im Grünen» auf dem Gurten – dem Hausberg von Bern – oberhalb von Köniz hinzu. Die Stiftung «Gurten-Park im Grünen» wurde 1995 gegründet und begann 1997 mit der Umgestaltung des Geländes. Die Eröffnung war im Jahr 1999.

Weblinks 
 Parks im Grünen auf der Website der Migros

Einzelnachweise 

Parkanlage in der Schweiz
Migros